Тарбагатайское сельское поселение:

 Тарбагатайское сельское поселение — в Бурятии.
 Тарбагатайское сельское поселение — в Забайкальском крае.